Euthyme est un nom propre d'origine grecque (Ευθύμιος, latinisé en Euthymius) qui signifie : .

Prénom 
 Euthyme, prénom masculin désuet ; fêté le 20 janvier, en mémoire de plusieurs saints.
 Euthyme Zigabène est un moine byzantin né vers 1050 et mort en 1120 à Constantinople.
 L’archimandrite Euthyme (1894-1973) est un hiéromoine orthodoxe.

Saints catholiques ou orthodoxes 
Par ordre chronologique du décès présumé :
 Euthyme (), père du jeune martyr saint Crescent ;
 Euthyme le Grand  (°377 - †473), moine en Palestine ; fêté le 20 janvier ;
 Euthyme de Sardes (°754 - †831), métropolite de Sardes en Lydie, martyr sous le règne de l'empereur Théophile ; fêté le 26 décembre ou le 11 mars ;
 Euthyme le Jeune (°823 - †898), moine du Mont Athos ;
 Euthyme , patriarche de Constantinople ;
 Euthyme des Grottes de Kiev () ; fêté le 20 janvier ;
 Euthyme de Souzdal (1316-†1404) ; fêté le  avril ou le 4 juillet canonisé en 1549 ;
 Euthyme de Carélie († 1435), confesseur, illuminateur (évangélisateur) de la Carélie et de la Finlande ; fêté le 18 avril ;
 Euthyme de Sianjemsk († 1470), fondateur du monastère de Sianjemsk dans la région de Vologda en Russie ; fêté le 20 janvier ;
 Euthyme de Tărnovo (), patriarche de Bulgarie ; fêté le 20 janvier ;
 Euthyme le Péloponnésien († 1814), ou Euthyme l'Athonite, originaire de Iassi en Moldavie, martyr à Constantinople par la main des Musulmans ; fêté le 22 mars.
 Euthyme d'Optina (1875-1931), moine orthodoxe russe, canonisé en 2005.

Référence 

it:Eutimio
ru:Евфимий